Wellen kan syfta på:

Geografi

Belgien 

 Wellen, Belgien, kommun i Flandern, Provincie Limburg,

Tyskland 

 Wellen, Hohe Börde – ort, tidigare kommun, Hohe Börde, Sachsen-Anhalt, 
 Wellen, Trier-Saarburg – kommun i Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, 

Robotskapade Belgienförgreningar